Honey ():

 Honey — Мёд
 «Милая» или «милый» на английском (второй вариант перевода «Sweet»)
 «Honey, Honey» — песня шведской группы ABBA с альбома Waterloo (1974).
 «Honey» — песня и сингл № 1 в США американской певицы Мэрайи Кэри.
  Honey — альбом Sonny James 1958 года
 Honey — альбом Ohio Players 1975 года
  Honey — альбом Роберта Палмера 1994 года
 Honey — альбом Chara
 «Honey» — песня американской певицы Эрики Баду 
 «Honey» или «Perfect for You»  — песня Girls' Generation с их альбома Girls' Generation
 «Honey» — песня Bobby Goldsboro 
 «Honey» — песня Kara 
 «Honey» — песня L'Arc-en-Ciel
 «Honey» — песня Моби
 «Honey» — песня написанная Richard A. Whiting, Seymour Simons, и Haven Gillespie, с фильма 1945 года Her Highness and the Bellboy
 Honey — рок-группа 1990-х — 2000-х годов
 Honey () — американский фильм 2003 года с участием Джессики Альбы

См. также